Veerpoort (Deventer) - een voormalige stadspoort in Deventer
 Veerpoort (Doesburg)
 Veerpoort (Hasselt) - een voormalige stadspoort in Hasselt (Overijssel)
 Veerpoort (Heusden) - een bestaande stadspoort in Heuden
 Veerpoort (Leerdam) - een voormalige stadspoort in Leerdam
 Veerpoort (Schoonhoven) - een bestaande stadspoort in Schoonhoven